Purgierwinde bezeichnet zwei Pflanzenarten aus der Gattung der Prunkwinden (Ipomoea) aus der Familie der Windengewächse (Convolvulaceae):

 mexikanische Prunkwinde, siehe Jalape
 orientalische Prunkwinde, siehe Convolvulus scammonia